

Блексбург — місто, штат Південна Кароліна
 Блексбург — місто, штат Вірджинія